„Bombe” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Bombe” – moździerzowiec typu Tocsin z lat 50. XIX wieku
 „Bombe” – kanonierka torpedowa typu Bombe z lat 80. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów